Rathaus Schwerin steht für:

 Altstädtisches Rathaus (Schwerin), ehemaliges Rathaus von Schwerin
 Neustädtisches Rathaus (Schwerin), Gebäude im Stadtteil Schelfstadt von Schwerin
 Stadthaus (Schwerin), neues Rathaus von Schwerin